Bieg na 1000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 14 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została reprezentantka USA Bonnie Blair.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992